Marcoux (Loira), un municipi en el departament de Loira.
 Marcoux (Alps de l'Alta Provença), un municipi en el departament d'Alps de l'Alta Provença.